José Cruz  Michelena (n. 1930) fue miembro de la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

Biografía 
Sarasola Michelena fue detenido por la policía el 5 de agosto de 1968 en San Sebastián y procesado por el Tribunal de Orden Público (1963-1977), organismo de represión política con sede en Madrid.

Aparato de mugas 

El 23 de marzo de 2001 la Guardia Civil detuvo a seis personas en Oyarzun y Rentería (Guipúzcoa) y Vera de Bidasoa (Navarra) por su vinculación con el llamado "Aparato de mugas" de ETA. Entre los detenidos se hallaban Imanol Larrañaga Alberdi, de 32 años y concejal de Cultura de EH de Vera de Bidasoa; Vicente Goya Echeveste, de 32 años, jefe de Deportes del Consistorio; José Ángel Alzuguren Perurena, antiguo concejal de HB, de 35 años; Esteban Alzuguren Perurena, hermano del anterior, de 45 años, todos ellos en Vera de Bidasoa. En Oyarzun fue arrestado Joxe Elicegi Mitxelena, de 37 años, y en Rentería, José Cruz Sarasola Michelena, de 71 años.

El juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco decretó el 27 de marzo prisión incondicional para Imanol Larrañaga Alberdi, José Ángel Alzuguren Perurena y José Elicegi Mitxelena, y libertad bajo fianza de 300.000 y 200.000 pesetas para
Vicente Goya Echeveste y José Cruz Sarasola, respectivamente. Contra el otro arrestado, Esteban Alzuguren, no hubo cargos y fue puesto en libertad por la Guardia Civil.

El mismo día 23 de marzo de 2001, a las 6:30 horas, fue detenido en la localidad francesa de Hendaya Luis José Mitxelena Berasarte, responsable último del "Aparato de mugas" de ETA.

Referencias 

Miembros de ETA